Sälskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sälskär, Hammarland, Åland, 
 Sälskär (Kumlinge, Åland), 
 Sälskär, Korpo, Åboland,

Se även
Salskär
Sälgskär
Sälsten

Robotskapade Finlandförgreningar